Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Bob Carmichael 6-4, 6-2, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1970